Лос Пинзанес има више значења:

 Лос Пинзанес (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинзанес (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинзанес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинзанес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинзанес, Ла Пинзанера (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пинзанес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пинзанес (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пинзанес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику